Hiidensalo ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hiidensalo (* 1988), finnische Biathletin und Skilangläuferin
 Olli Hiidensalo (* 1991), finnischer Biathlet und Skilangläufer